KZI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kozani (Grecia)